Sophie of Sofie, een meisjesnaam
 Sofie, een Vlaamse zangeres
 Sofie (Samson en Gert), een personage uit de kinderserie Samson en Gert en gespeeld door Evi Hanssen
 Sofie (verkeerslicht), de naam van het vrouwtje in sommige verkeerslichten
 SOFIE of Sediment Or Fauna Incubation Experiment

Zie ook 
 Sofia (doorverwijspagina)